Szelejewo (gromada w powiecie gostyńskim)
 Szelejewo (gromada w powiecie żnińskim)